Юнкерс J 1 (), — немецкий экспериментальный цельнометаллический моноплан, спроектированный и построенный фирмой Junkers & Co. Первый в мире цельнометаллический самолёт, поднявшийся в воздух, а также первый в истории авиации самолёт, конструкция которого была полностью выполнена из металлопроката. Совершил первый полёт 12 декабря 1915 года.

История создания 
Работы над реализацией проекта создания цельнометаллического самолёта были начаты осенью 1914 года. Однако из-за скепсиса чиновников заинтересовать военное министерство проектом и получить контракт не удалось, и глава фирмы Хуго Юнкерс () вынужден был финансировать разработку и постройку машины за счёт средств, полученных от прибыли фабрики по производству газовых колонок в Дессау. В октябре 1915 года военное ведомство признало перспективность проекта и потребовало ускорить разработку машины.

В процессе создания самолёта столь новаторской конструкции разработчики столкнулись с множеством трудностей, одной из них была проблема обеспечения достаточной жёсткости листовой металлической обшивки. По расчётам толщина обшивки крыла должна была составить 2 мм, и для обеспечения жесткости обшивку сделали составной, соединив при помощи силовых элементов листы в 1 мм. Подобная конструкция с применением лонжеронов и нервюр впоследствии применялась на многих типах летательных аппаратов.

Самолёт, получивший фирменное обозначение J 1, был готов в декабре 1915 года и был транспортирован на аэродром в Дебериц, где был показан представителям военной администрации. Сама металлическая конструкция вызывала крайнее удивление вплоть до уверенности в невозможности выполнить взлёт на таком самолёте. Но утром 12 декабря 1915 пилот лейтенант Маллинкродт, поддерживаемый друзьями, занял место в кабине и начал разбег по взлётной полосе, которую, опасаясь возможной большой взлётной дистанции, выбрали с запасом расстояния. К удивлению присутствующих машина, совершив разбег, практически не отличающийся от разбега самолётов с деревянной конструкцией, оторвалась от полосы. После взлёта пилот совершил разворот, зашёл на посадку и удачно посадил самолёт. На земле пилот заявил, что прервал полёт из-за того, что машина плохо слушается рулей. При осмотре J 1 было обнаружено ослабление крепления крыла, которое впоследствии устранили, установив расчалки. Испытания были продолжены 18 и 19 января 1916 года, в результате полётов были сняты лётно-технические характеристики самолёта. Требованиям военных не соответствовала маневренность, скороподъемность (1,04 м/ сек) и полезная нагрузка машины (110 кг.).

Конструкция 
Самолёт представлял собой металлический моноплан с подкосным шасси. Крыло собрано из листов электротехнической стали и имело как минимум три изменения аэродинамического профиля, а также сужение углов передней и задней кромки и между корнем крыла и законцовкой крыла. На машине был установлен рядный двигатель Mercedes D II мощностью 120 л. с.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 чел.
 Длина: 8,62 м
 Размах крыла: 12,95 м
 Высота: 3,11 м
 Площадь крыла: 24,60 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 868 кг
 Масса снаряжённого:
 Нормальная взлётная масса: 1080 кг
 Максимальная взлётная масса:
 Двигатель Mercedes D II
 Мощность: 1 x 120 л. с.

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 170 км/ч
 у земли:
 на высоте м:
 Крейсерская скорость: 138 км/ч
 Практическая дальность: 240 км
 Практический потолок: 3000 м
 Скороподъёмность: 1,04 м/с
 Нагрузка на крыло: кг/м²
 Тяговооружённость: Вт/кг
 Максимальная эксплуатационная перегрузка:

Ссылки 
 
 Юнкерс-J1 — первый цельнометаллический самолёт.

Литература 
 Cowin, Hugh. «Aircraft Profile No. 187: The Junkers Monoplanes.» Profile Publications Ltd, 1967. No ISBN.
 Grosz, Peter and Gerard Terry. «The Way to the World’s First All-Metal Fighter», AirEnthusiast Twenty-Five, 1984, Pilot Press, pp. 60-63. ISSN 0143-5450.
 Wagner, Ray and Heinz Nowarra. German Combat Planes: A Comprehensive Survey and History of the Development of German Military Aircraft from 1914 to 1945. New York: Doubleday, 1971.

Примечания 

Появились в 1915 году в Германии
Самолёты Junkers
Экспериментальные самолёты Германии